Laarmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Laarmann (* 1967), deutscher Publizist und Journalist
 Matthias Laarmann (* 1964), deutscher Gymnasiallehrer und Privatdozent, römisch-katholischer Theologe, Philosophiehistoriker sowie Altphilologe